YPG (Yekîneyên Parastina Gel) – sigla indicante l'Unità di Protezione Popolare, esercito nazionale del Kurdistan siriano

Codici 
 YPG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile Portage-la-Prairie Southport di Portage la Prairie (Manitoba) (Canada)